Кишоргандж — топоним в Бангладеш:
 Кишоргандж — город и муниципалитет на северо-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Кишоргандж — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Кишоргандж — округ на северо-востоке Бангладеш, в области Дакка.
 Кишоргандж — подокруг на севере Бангладеш.

См. также 
 Кишоргандж-Садар